Голубович — українське та білоруське () прізвище.

 Голубович Володимир Васильович (1954) — радянський хокеїст, російський тренер.
 Голубович Володимир Михайлович (1965—2004) — український актор театру та кіно.
 Голубович Всеволод Олександрович (1885—1939) — український громадсько-політичний і державний діяч, Голова Ради Народних Міністрів УНР.
 Голубович Євген (1884—1944) — український освітній і громадський діяч.
 Михаїл (Голубович) (1803—1881) — греко-католицький священик, білоруський релігійний діяч.
 Голубович Микола Сергійович — заслужений працівник сфери послуг України.
 Голубович Михайло Васильович (1943) — український актор театру та кіно, заслужений артист України, народний артист України.
 Голубович Олексій Дмитрович (1964) — російський підприємець, колишній менеджер верхньої ланки компанії ЮКОС.
 Голубович Сидір Тимофійович (1873—1938) — адвокат, доктор права, посол австрійського парламенту та Галицького сейму.

Примітки 

Українські прізвища